Rosalind steht für:

 Rosalind (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Rosalind (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 Rosalind (Alberta), Stadt in Kanada

Siehe auch:
 Rosalinde